Bor kan syfta på:

 Bor – ett grundämne
 Bor (mytologi) – en gestalt i den nordiska mytologin

Geografi

Frankrike 

 Bor-et-Bar, ort, departementet Aveyron i regionen Occitanien,

Ryssland 

 Bor, Ryssland,

Serbien 

 Bor, Serbien, Centrala Serbien, Borski Okrug,

Sverige 

 Bor, Värnamo kommun, ort, Jönköpings län, Värnamo Kommun,

Sydsudan 

 Bor (delstatshuvudstad), Jonglei,

Tjeckien 

 Bor (ort i Tjeckien), Plzeň, 

Robotskapade Rysslandförgreningar
Robotskapade Serbienförgreningar
Robotskapade Sydsudanförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar